O espada individual feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2013, disputado no Syma Sport and Events Centre em Budapeste, Hungria.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezasseis avos de finais
| RD4         = Quartos-finais

| team-width  = 

| RD1-seed01  =
| RD1-team01  =  Ana Maria Brânză
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  =
| RD1-team02  =  Johanna Bergdahl
| RD1-score02 = 12

| RD1-seed03  =
| RD1-team03  =  Beate Christmann
| RD1-score03 = 10
| RD1-seed04  =
| RD1-team04  =  Choi Eun-Sook
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  =
| RD1-team05  =  Lauren Rembi
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  =
| RD1-team06  =  Ayaka Shimookawa
| RD1-score06 = 11

| RD1-seed07  =
| RD1-team07  =  Sun Yiwen
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  =
| RD1-team08  = 
| RD1-score08 = 14

| RD1-seed09  =
| RD1-team09  =  Tiffany Géroudet
| RD1-score09 = 13
| RD1-seed10  =
| RD1-team10  =  Olena Kryvytska
| RD1-score10 = 12

| RD1-seed11  =
| RD1-team11  =  Julia Beljajeva
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  =
| RD1-team12  =  Chang Chia-ling
| RD1-score12 = 3

| RD1-seed13  =
| RD1-team13  =  Maria Udrea
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  =
| RD1-team14  =  Laskmi Lozano
| RD1-score14 = 7

| RD1-seed15  =
| RD1-team15  =  Choi Hyo-Joo
| RD1-score15 = 10
| RD1-seed16  =
| RD1-team16  =  Rossella Fiamingo
| RD1-score16 = 15

| RD2-team01  =  Ana Maria Brânză
| RD2-score01 = 15
| RD2-team02  =  Choi Eun-Sook
| RD2-score02 = 10

| RD2-team03  =  Lauren Rembi
| RD2-score03 = 15
| RD2-team04  =  Sun Yiwen
| RD2-score04 = 13

| RD2-team05  =  Tiffany Géroudet
| RD2-score05 = 12
| RD2-team06  =  Julia Beljajeva
| RD2-score06 = 14

| RD2-team07  =  Maria Udrea
| RD2-score07 = 7
| RD2-team08  =

Segunda chave

Terceira chave

{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezasseis avos de finais
| RD4         = Quartos-finais

| team-width  = 

| RD1-seed01  = 
| RD1-team01  =  Shin A-Lam
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 
| RD1-team02  =  Sanne Gars
| RD1-score02 = 7

| RD1-seed03  = 
| RD1-team03  =  Katharine Holmes
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 
| RD1-team04  =  Maya Lawrence
| RD1-score04 = 9

| RD1-seed05  = 
| RD1-team05  =  Simona Pop
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 
| RD1-team06  = 
| RD1-score06 = 13

| RD1-seed07  = 
| RD1-team07  =  Catharina Kock
| RD1-score07 = 9
| RD1-seed08  = 
| RD1-team08  =  Courtney Hurley
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 
| RD1-team09  =  Violetta Kolobova
| RD1-score09 = 11
| RD1-seed10  = 
| RD1-team10  =  Joanna Guy
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 
| RD1-team11  =  Emma Samuelsson
| RD1-score11 = 12
| RD1-seed12  = 
| RD1-team12  =  Julianna Révész
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 
| RD1-team13  =  Raluca Sbîrcia
| RD1-score13 = 14
| RD1-seed14  = 
| RD1-team14  =  Renata Knapik
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 
| RD1-team15  =  Cáterin Bravo
| RD1-score15 = 9
| RD1-seed16  = 
| RD1-team16  =  Britta Heidemann
| RD1-score16 = 15

| RD2-team01  =  Shin A-Lam
| RD2-score01 = 11
| RD2-team02  =  Katharine Holmes
| RD2-score02 = 10

| RD2-team03  =  Simona Pop
| RD2-score03 = 10
| RD2-team04  =  Courtney Hurley
| RD2-score04 = 15

| RD2-team05  =  Joanna Guy
| RD2-score05 = 12
| RD2-team06  =  Julianna Révész
| RD2-score06 = 11

| RD2-team07  =  Renata Knapik
| RD2-score07 = 13
| RD2-team08  = {{Nowrap| Britta Heidemann}}
| RD2-score08 = 15

| RD3-team01  =  Shin A-Lam
| RD3-score01 = 7
| RD3-team02  =  Courtney Hurley
| RD3-score02 = 6

| RD3-team03  =  Joanna Guy
| RD3-score03 = 5
| RD3-team04  = {{Nowrap| Britta Heidemann}}
| RD3-score04 = 15

| RD4-team01  =  Shin A-Lam
| RD4-score01 = 13
| RD4-team02  =

Quarta chave

Classificação final

Ligações externas

Campeonato Mundial de Esgrima de 2013